Са́ут-Йо́ркшир (, [ˌsaʊθ ˈjɔːrkʃər], буквально «Южный Йоркшир») — церемониальное метрополитенское графство в Англии. Входит в состав региона Йоркшир и Хамбер. Крупнейший город и административный центр — Шеффилд. Население 1,365 млн человек (10-е место среди церемониальных графств; данные середины 2014 года).

География 

Общая площадь территории 599 км² (38-е место среди церемониальных графств).

Расположено на востоке от Пеннинских гор.

Основные реки: ,  и Дон.

В графстве находится ).

История 
Саут-Йоркшир был образован в качестве метрополитенского графства в 1974 году в южной части Западного райдинга Йоркшира.

Административное деление 
В составе графства выделено 4 административных района:

Политика 
Советы для метрополитенских графств были упразднены в 1986 г., управление было передано в ведение округов.

Спорт 
Самый популярный спорт в Саут-Йоркшире — футбол, представленный такими командами, как «Шеффилд Юнайтед», "Шеффилд Уэнсдей", "Барнсли", «Ротерем Юнайтед», «Донкастер Роверс». Второй по значимости спорт — мотоспорт, представленный командой «Манор Мотоспорт».

См. также 
 Список участков особого научного значения Саут-Йоркшира

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  .
 
 Перепись населения Англии и Уэльса 2011 года.

Графства Англии
 
Административные единицы, образованные в 1974 году
Появились в 1974 году в Великобритании